Girlfriends (pol. Przyjaciółki) – amerykański serial komediowy

Zobacz też 
 Girl Friends
 Przyjaciółki